Der Name Kapsch bezeichnet:

 Johann Kapsch (1845–1921), österreichischer Unternehmer und Firmengründer
 Kapsch AG, ein österreichisches Telekommunikationsunternehmen
 einen Ort in Tschechien, siehe Skapce

Siehe auch:
 Kapš